

Persone 
 Carlo Salvemini (1966) – politico e sindaco di Lecce
 Dan Salvemini – giocatore di calcio, entrato nel 1990 nella Golden Bears Hall of Fame.
 Gaetano Salvemini (1873-1957) – storico e politico italiano, fondatore della Mazzini Society
 Gaetano Salvemini (1942) – calciatore italiano
 Lee Salvemini – animatore del cortometraggio Sintel
 Maximilian Friedrich Gustav Adolf Salvemini (1747-1814) – teorico della musica olandese
 Michele Salvemini, in arte Caparezza (1973) – rapper italiano
 Giovanni Francesco Salvemini detto Castiglione (1709-1791) – matematico e letterato italiano
 Severino Salvemini (1950) – economista italiano
 Stefania Salvemini (1966) – cestista italiana

Altro 
 Disastro aereo dell'Istituto Salvemini